Werner kan syfta på:"

 Werner – ett namn samt personer med namnet
 Verner (travhäst) – en svensk kallblodstravare 1985–2004
 Werner och Werner – komikerpar
 Verner & Verner – köksföretag
 Verners lag – beskriver ljudutveckling i urgermanska språket
 Werners syndrom – form av tidigt åldrande (progeri)